Taplejung kan syfta på:

Nepal
 Taplejung (distrikt) – det nordostligaste distriktet av alla 75 distrikt i Nepal
 Taplejung (kommun) –  huvudkommunen i Taplejungdistriktet
 Taplejung flygplats – regional flygplats i Taplejung-distriktet